XV сезон второго дивизиона первенства России по футболу состоялся в 2006 году в период с 9 апреля по 4 ноября.

Команды 
В сезоне 2006 года во втором дивизионе была заявлена 81 команда. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Газовик-Газпром» (Ижевск) на «СОЮЗ-Газпром»
 «Лада-СОК» (Димитровград) на «Крылья Советов-СОК»
 «Ротор-2» (Волгоград) на «Ротор»
 «Алания» (Владикавказ) на «Спартак»

«Запад» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Дмитрий Вязьмикин «Торпедо» (Владимир)
 Лучший вратарь — Андрей Романов «Текстильщик-Телеком» (Иваново)
 Лучший защитник — Виталий Пугин «Текстильщик-Телеком» (Иваново)
 Лучший полузащитник — Иван Сапин «Зенит-2» (Санкт-Петербург)
 Лучший нападающий — Андрей Опанасюк «Динамо» (Вологда)
 Лучший тренер — Владимир Иванович Белков «Текстильщик-Телеком» (Иваново)

«Центр» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Сергей Фаустов «Локомотив» (Лиски)
 Лучший вратарь — Александр Помазун «Спартак-МЖК» (Рязань)
 Лучший защитник — Роман Винтов «Витязь» (Подольск)
 Лучший полузащитник — Василий Баранов «Рязань-Агрокомплект» (Рязань)
 Лучший нападающий — Сергей Фаустов «Локомотив» (Лиски)
 Лучший тренер — Илья Владимирович Цымбаларь «Спартак-МЖК» (Рязань)

«Юг» 
 Итоговая таблица

 * Команда «Элиста» была исключена из лиги после 18-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Станислав Дубровин «Спартак» (Владикавказ)
 Лучший вратарь — Андрей Сидельников «Спартак» (Владикавказ)
 Лучший защитник — Юрий Ковтун «Спартак» (Владикавказ)
 Лучший полузащитник — Виктор Булатов «Спартак» (Владикавказ)
 Лучший нападающий — Станислав Дубровин «Спартак» (Владикавказ)
 Лучший тренер — Борис Алексеевич Стукалов «Спартак» (Владикавказ)

«Урал—Поволжье» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Эльдар Низамутдинов «Носта» (Новотроицк)
 Лучший вратарь — Денис Пчелинцев «Носта» (Новотроицк)
 Лучший защитник — Михаил Рожков «Носта» (Новотроицк)
 Лучший полузащитник — Роман Баськов «Носта» (Новотроицк)
 Лучший нападающий — Эльдар Низамутдинов «Носта» (Новотроицк)
 Лучший тренер — Сергей Иванович Подпалый «Носта» (Новотроицк)

«Восток» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Владимир Левшин «Звезда» (Иркутск)
 Лучший вратарь — Богдан Карюкин «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк)
 Лучший защитник — Дмитрий Пятибратов «Звезда» (Иркутск)
 Лучший полузащитник — Станислав Харитонов «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк)
 Лучший нападающий — Владимир Левшин «Звезда» (Иркутск)
 Лучший тренер — Вячеслав Михайлович Мельников «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк)

Кубок ПФЛ 

 Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФЛ 
 Россия. Сезон-2006

2006